Mailer puede referirse a:

 El escritor estadounidense Norman Mailer.
 Un programa de computación también llamado Cliente de correo electrónico.